argument (w retoryce) – mający uzasadnić pewną tezę
 argument (w matematyce)
 argument liczby zespolonej
 w informatyce:
 argument (informatyka)
 argument domyślny
 argument nazwany
 argument opcjonalny
 argument (w językoznawstwie)